Enrique Pastor puede referirse a:
Enrique Pastor Bedoya, economista, político y espiritista español;
Enrique Pastor y de Gana, diplomático español.
Enrique Pastor, personaje de La que se avecina.
Enrique Pastor, músico y baterista de Los Steivos.